II Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1925 года проходил с 12 по 15 февраля в чехословацком городе Янске-Лазне. Соревнования имели II порядковый номер, поскольку первым чемпионатом мира признан лыжный турнир Зимней Олимпиады-1924. В лыжных гонках не принимали участие сильнейшие лыжники из Норвегии, Швеции и Финляндии. В соревнованиях разыгрывалось 4 комплекта наград: 2 в лыжных гонках (18 и 50 км), по 1 в лыжном двоеборье и прыжках со среднего трамплина.

Лыжные гонки

18 км

50 км

Прыжки со среднего трамплина

Лыжное двоеборье

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  Чехословакия|| 4 || 3 || 3 || 10
|-
|| 2 || align=left |  Норвегия|| 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 3 || align=left |  Швейцария|| 0 || 0 || 1 || 1
|}

Литература 
 Лыжные гонки: Справочник/Сост. Г. П. Марков.-М.:Физкультура и спорт, 1985
 Архив спортивных результатов (англ.)

1925
1925 год в спорте
Февраль 1925 года
1925 год в Чехословакии
Чемпионаты мира в Чехословакии
Лыжный спорт в Чехословакии